Серге́й Сафо́нов:
 Сафонов, Сергей Александрович (1867—1904) — поэт, прозаик, актёр.
 Сафонов, Сергей Александрович (род. 1963) — российский художник, искусствовед, историк живописи и галерист.